Acasta steht für:
 Acasta River, Fluss in Kanada
 Acasta-Gneis, Gestein in Kanada
 Acasta Island, Insel im Indischen Ozean vor Western Australia
 Acasta-Klasse, Zerstörer der Royal Navy
 HMS Acasta, Schiffsname

Siehe auch:
 Acastum